Аббан:

 Аббан (ум. в V веке) — игумен Келл Аббана (совр. Киллаббан)
 Аббан из Абингдона (V век) — святой Римско-католической церкви, отшельник из Абингдона